Ženská dvouhra Adelaide International I 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla polská turnajová pětka Iga Świąteková, kterou v semifinále vyřadila světová jednička Ashleigh Bartyová.

Vítězkou se stala první nasazená Ashleigh Bartyová, jež ve finále zdolala kazachstánskou turnajovou osmičku Jelenu Rybakinovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour, druhý z Adelaide International a celkově třetí z australských turnajů. Na pokraji vyřazení se přitom ocitla již v úvodním zápase, když po prohrané sadě musela za stavu 2–4 odvracet brejkbolové šance proti 17leté Coco Gauffové, než získala 13 z následujících 15 her. Následně ve čtvrtfinálovém duelu vylepšila svůj osobní rekord v počtu zahraných es za jeden zápas, když proti Sofii Keninové zahrála 17 takových servisů. Následným triumfem v deblové soutěži získala potřetí v kariéře tzv. „double“. Rybakinová naopak prohrála čtvrté finále v řadě, když pokaždé nestačila na hráčku z první desítky žebříčku WTA.

Na turnaj navázala ve stejném místě událost Adelaide International II z kategorie WTA 250.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Adelaide International I 2022